Тихон Иванович Абабков (15 августа 1908, деревня Коренец, Могилёвская губерния — 13 сентября 1984, Москва) — советский государственный и партийный деятель.

Биография 
Родился 15 августа 1908 года в деревне Коренец (ныне —  Могилёвской области).

Член партии с 1929 года.

В 1933 году окончил Уральский горно-металлургический техникум.

Пропагандист, заведующий отделом Калатинского районного комитета ВЛКСМ (Свердловский округ) В 1929 году ответственный секретарь Калатинского районного комитета ВЛКСМ (п. Калата, ныне г. Кировград Свердловский округ).

В 1932 году — директор Красноуральской школы ФЗУ.

С 1933 года работал на металлургическом заводе, через полгода выбран секретарём парткома на руднике в Красноуральске.

В 1938—1939 гг. — 1-й секретарь Кировградского районного комитета ВКП(б) (Свердловская область).

В 1939 году окончил Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б).

В 1939—1940 годах — заведующий Сектором ЦК КП(б)Казахстана.

1940—06.1941 — первый секретарь Лениногорского горкома партии.

26.06.1941—08.1943 г. — 1947 — секретарь ЦК Компартии Казахстана по цветной металлургии.
08.1943-1945 — зам. секретаря ЦК Компартии Казахстана по цветной металлургии.
1945—1947 гг.- зам. секретаря по металлургии — зав. отделом металлургии ЦК Компартии Казахстана.

1947—1952 — первый секретарь Карагандинского обкома партии.

1952—1953 — слушатель Курсов переподготовки при ЦК ВКП(б).

9.12.1953—14.02.1958 — первый секретарь Магаданского обкома КПСС.

25.02.1956—17.10.1961 — член Центральной ревизионной комиссии КПСС.

С 02.1958 — пенсионер.

Скончался 13.09.1984 года в Москве.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени;
 Орден «Знак Почёта»;
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Примечания

Ссылки 
 АБАБКОВ ТИХОН ИВАНОВИЧ
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Выпускники УГК имени И. И. Ползунова
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Первые секретари Магаданского обкома КПСС
Первые секретари Карагандинского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Первые секретари районных комитетов КПСС
Функционеры ВЛКСМ
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Первые секретари Лениногорского горкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 2-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва